Le comté de Lincoln est un comté de la Caroline du Nord. Son siège est la ville de Lincolnton.

Démographie

Notes et références